

Населені пункти та їхні частини
 Сасіни — село в гміні Замбрув Замбровського повіту Підляського воєводства
 Сасіни — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Сасини (Сасіни) — село в гміні Ботьки Більського повіту Підляського воєводства
 Сасіни — осада в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки